Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1936, které se konaly v Berlíně ve Německu od 1. srpna 1936 do 16. srpna 1936. Těchto her se zúčastnilo 3963 sportovců ze 49 zemí v 129 disciplínách v 19 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1936 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1936
1936